Il doppio del torneo di tennis Teheran Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Köllerer e Philipp Mullner che hanno battuto in finale Ivo Klec e Josef Nesticky per walkover.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Dmitri Vlasov (semifinali)
 Lukáš Dlouhý /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)

 Oliver Marach /  Jean-Claude Scherrer (primo turno)
 Daniel Köllerer /  Philipp Mullner (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Teheran Challenger 2003